Анастас Периклиев Дудулов е български скулптор. До около 1930 година подписва някои от произведенията си с псевдонима Богданов.

Биография 
Дудулов е роден в западномакедонския град Струга в 1892 година. Син е на учителя Перикъл Дудулов и Аспасия Иванова Чакърова. Негов брат е астрономът Димитър Дудулов. Участва в Първата световна война като подпоручик в девета допълнителна дружина. През 1919 година завършва скулптура в Художественото индустриално училище в класа на професор Жеко Спиридонов. Между 1921 и 1923 година специализира скулптура в Пражката художествена академия и дърворезба и цизелиране във Висшето училище по приложни изкуства. Завръща се в България и през 1932 година започва да преподава скулптура в Академията. От 1937 година е професор. Участва в множество общи художествени изложби в България и чужбина – Лондон, Париж, Прага. През 1946 година участва в комисията за македонско народно творчество към Македонияския научен институт заедно с Михаил Сматракалев и Васил Христов, като публикуват статии в списание „Македонска мисъл“. Подготвят също създаването на „Етнографски музей на материалната битова култура на македонския народ“ от вече съществуващата сбирка към МНИ.

В Централен държавен архив се съдържат множество негови снимки, документи и спомени – ф. 937к, 1 опис, 439 а.е.

Творчество 

Дудулов работи в областта на декоративната скулптура, фигуралната композиция и портрета. Използва разнообразни техники и материали (камък, дърво, метал). Изкуствоведите определят творбите му като реализъм и критически реализъм, застъпваните теми са от ежедневието и трудовия живот на селяните, както и българското народно творчество. Автор е на много паметници на открито, сред които:
 Златица, „На падналите във войните“, 1925,
 Копривщица, „На първата пушка“, 1928,
 Пазарджик, паметник на Константин Величков, 1931,
 Русе, „На разстреляните русофили“, 1934,
 Чепино, „На падналите за родината чепинци“, 1934
 Плевен, „На Съветската армия“, 1951,
 Сопот, барелеф на Иван Вазов на родната му къща, 1935 и други.

Скулптурите „Учителят Перикли Дудулов“ (1927), „Писателят Ст. Л. Костов“ (1937), „Пуяк“ (1950-те), „Вестител на мира“ (1958) и „Оплаквачка“ (1967) са в списъка на активите на Държавна агенция „Архиви“. Скулптури на Дудулов са притежание на Националната художествена галерия, много художествени галерии в България и чуждестранни сбирки.

Отличия 
През 1921 година е награден с ордена „За гражданска заслуга“, а през 1938 година получава и ордена „Свети Александър“, връчени му от цар Борис III. През 1937 година е удостоен със златен медал от Парижкото изложение за релефа „Климент Охридски“ През 1961 година му е връчен и орден „Кирил и Методий“ I степен.

Родословие

Бележки 

Български скулптори
Български творци от Македония
Възпитаници на Националната художествена академия
Преподаватели в НХА
Родени в Струга
Членове на Македонския научен институт
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Анастас
Погребани в Централните софийски гробища
Български подпоручици
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Първата световна война